Дуброва — топоним:

Белоруссия

Брестская область 
 Дуброва — деревня в Дрогичинском районе.

Гомельская область 
 Дуброва — упразднённая деревня в Брагинском районе.
 Дуброва — деревня в Ельском районе.
 Дуброва — агрогородок в Житковичском районе.
 Дуброва — агрогородок в Лельчицком районе.
 Дуброва — упразднённая деревня в Лоевском районе.
 Дуброва — упразднённая деревня в Наровлянском районе.
 Дуброва — деревня в Колковском сельсовете Петриковского района.
 Дуброва — деревня в Челющевичском сельсовете Петриковского района.
 Дуброва — деревня в Речицком районе.
 Дуброва — агрогородок в Светлогорском районе.
 Дуброва — посёлок в Хойникском районе.

Гродненская область 
 Дуброва — деревня в Гожском сельсовете Гродненского района.
 Дуброва — упразднённая деревня в Путришковском сельсовете Гродненского района.
 Дуброва — деревня в Кореличском районе.
 Дуброва — деревня в Свислочском районе.

Минская область 
 Дуброва — деревня в Борисовском районе.
 Дуброва — деревня в Дзержинском районе.
 Дуброва — деревня в Минском районе.
 Дуброва — посёлок в Слуцком районе.
 Дуброва — деревня в Драчковском сельсовете Смолевичского района.
 Дуброва — деревня в Курганском сельсовете Смолевичского района.
 Дуброва — деревня в Озерицко-Слободском сельсовете Смолевичского района.
 Дуброва — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область 
 Дуброва — посёлок в Бобруйском районе.
 Дуброва — агрогородок в Быховском районе.
 Дуброва — деревня в Глусском районе.
 Дуброва — деревня в Бацевичском сельсовете Кличевского района.
 Дуброва — деревня в Несятском сельсовете Кличевского района.
 Дуброва — деревня в Леснянском сельсовете Круглянского района.
 Дуброва — деревня в Тетеринском сельсовете Круглянского района.
 Дуброва — деревня в Осиповичском районе.

Россия 
 Дуброва — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.
 Дуброва — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Дуброва — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Дуброва — деревня в Верховажском районе Вологодская область, Липецкое сельское поселение.
 Дуброва — деревня в Верховажском районе Вологодская область, Чушевицкое сельское поселение.
 Дуброва — деревня в Тарногском районе Вологодской области Вологодская область, Верховское сельское поселение.
 Дуброва — деревня в Тарногском районе Вологодской области Вологодская область, Заборское сельское поселение.
 Дуброва — деревня в Устюженском районе Вологодская область, Никифоровское сельское поселение.
 Дуброва — деревня в Устюженском районе Вологодская область, Никольское сельское поселение.
 Дуброва — деревня в Чагодощенском районе Вологодская область.
 Дуброва — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Дуброва — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Дуброва — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Дуброва — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Дуброва — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Дуброва — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Дуброва — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Дуброва — деревня в Ярковском районе Тюменской области.
 Дуброва — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Дуброва — прежнее (до 2013 года) название деревни Дуброво в Шекснинском районе Вологодская область.

Украина 
 Дуброва — село в Николаевском районе Львовской области
 Дуброва — село в Диканьском районе Полтавской области
 Дуброва — до 1978 года название посёлка Диброва в Олевском районе Житомирской области.

Персоналии 
 Дуброва, Мария Андреевна (1912 — ?) — советская государственная деятельница, Герой Социалистического Труда.
 Дуброва, Яков Павлович — православный миссионер, учёный-этнограф

См. также 
 Даброва
 Красная Дуброва
 Большая Дуброва
 Дубова
 Дубрава (значения)
 Дубров
 Дубровка
 Дуброво
 Дубровская
 Дубровский
 Дубровское